Polsko-Irańska Rada Biznesu (ang. Polish-Iranian Business Council, pers. شورای بازرگانی ایران و لهستان) – izba handlowa w formie stowarzyszenia, utworzona w 2015, której zadaniem jest inicjowanie i wspieranie rozwoju relacji gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Islamską Republiką Iranu. Rada zakończyła działalność w Polsce w roku 2017, przenosząc operacje do Iranu.

Siedziba 
Pierwsza siedziba mieściła się w al. Jana Pawła II 80 (2015–2016), następnie do roku 2017 przy ul. Żelaznej 87.

Zobacz też 
 Ambasada Iranu w Polsce

Iran
Izby gospodarcze
Stosunki polsko-irańskie
Stowarzyszenia gospodarcze
Stowarzyszenia w Warszawie